Административное деление Нидерландов — административно-территориальное деление государства Нидерланды. 

Нидерланды делятся на 12 провинций (последняя провинция Флеволанд создана в 1986 году на осушённых территориях), провинции делятся на городские и сельские общины. В состав Нидерландов также входят три особые общины в Карибском море: Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус. Провинции имеют выборный орган самоуправления — Провинциальные Штаты, избираемые на четыре года. Во главе Провинциальных Штатов стоит королевский комиссар. Жители общин избирают на четыре года Совет. Его исполнительный орган — коллегия бургомистра и муниципальных советников, возглавляемая бургомистром, который назначается королём.

Общины 

Провинции Нидерландов делятся на общины; на января 2020 года их было 355.

По соотношению названия и внутреннего содержания нидерландские общины можно условно разделить на
 те, в которые входит один город или деревня с тем же названием, что и у общины (и, возможно, ещё несколько деревень) — к примеру, община Утрехт состоит из города Утрехт и деревень Де-Мерн, Харзёйленс и Влётен;
 те, в которые входят несколько деревень, и никакая из деревень не называется так же, как община — например, община Албрандсвард состоит из деревень Портюгал и Рон;
 те, которые состоят (в основном) из двух населённых пунктов, названия которых соединены в названии общины — например, община Пейнаккер-Нотдорп состоит из деревень Пейнаккер и Нотдорп;
 те, которые состоят из города и нескольких деревень, но где название общины не совпадает с названием города — например, в общине Смаллингерланд главным городом является Драхтен, а в общине Харлеммермер — Хофддорп.

В результате реформ последнего времени многие мелкие общины были объединены друг с другом или с крупными городами; самое крупное такое объединение произошло 1 января 2010 года.

10 октября 2010 года, после упразднения Нидерландских Антильских островов, общины, расположенные на островах Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, вошли в состав Нидерландов, но не были включены в состав ни одной из 12 провинций.

История 

Нынешние провинции возникли на основе бывших (часто одноимённых) графств и герцогств. В XVI веке образовалась нидерландская Республика Соединённых провинций.

В эпоху Батавской республики (1795—1806) провинции были преобразованы в департаменты по французскому революционному образцу. В 1813 году, после военного поражения Франции, было восстановлено деление Нидерландов на провинции.

Провинция Флеволанд — самая новая в стране, она была создана в 1986 году на осушённых территориях, где раньше было море.

См. также 
 Ранжированные списки провинций Нидерландов
 Список населённых пунктов Нидерландов, имеющих права города

Примечания